Линден Вей (; 17 июля 1991) — канадский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком клуба КХЛ «Барыс» из города Астана.

Карьера 
Вей начинал карьеру в Северной Америке. Был выбран на драфте 2009 года, но в НХЛ попал лишь в 2013 году.
В лиге нападающий выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». В общей сложности в НХЛ Вей провёл 139 игр и набрал 44 очка (14 шайб + 30 передач). Хотя «Кингз» в 2014 году выиграли Кубок Стэнли, Вэй не был выгравирован на Кубке, поскольку сыграл в чемпионате 18 матчей.

Далее Вей продолжил карьеру в КХЛ — выступая за «Барыс» и ЦСКА, за который отыграл два сезона и выиграл с клубом Кубок Гагарина и стал участником матча звёзд КХЛ. За два сезона в ЦСКА провёл 108 матчей и набрал 91 очко (25+66). В плей-офф Кубка Гагарина сыграл 22 матча и набрал 12 очков (4+8).

В мае 2020 года перешёл в СКА. В ноябре 2021 года перешёл в «Барыс»,в результате обмена

В составе сборной Канады завоевал бронзу на Олимпийских играх 2018 года, где не выступали хоккеисты НХЛ. В 6 матчах олимпийского турнира сделал одну голевую передачу.

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина и чемпион России: 2019
 Участник матча звёзд КХЛ: 2018
 Бронзовый призёр Олимпиады 2018
 Чемпион Швейцарии: 2018
 Бронзовый призёр Мирового кубка вызова: 2008

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Ютика Кометс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Стоктон Хит»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Обладатели Кубка Гагарина
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»